Sigered est le nom de deux monarques anglo-saxons :
 Sigered, roi d'Essex au début du  ;
 Sigered, roi de Kent v. 762.

Anthroponyme anglo-saxon